Iwan Koslow ist der Name folgender Personen:

* Iwan Andrejewitsch Koslow (1888–1957), sowjetischer Schriftsteller und Parteifunktionär
 Iwan Koslow (Skispringer) (* 1978), ukrainischer Skispringer
 Iwan Iwanowitsch Koslow (1779–1840), russischer Dichter und Übersetzer